

Musica
Teofane – opera di Antonio Lotti

Onomastica
Teofane – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Teofane – monaco di Gerusalemme, sostenitore della venerazione delle icone; lui e il fratello Teodoro sono ricordati come Grapti
Teofane Confessore – storico bizantino dell'VIII-IX secolo
Teofane il Greco – pittore bizantino
Teofane il Recluso – monaco e santo russo del XIX secolo
Teofane di Mitilene – politico di Lesbo
Teofane Nonno – medico bizantino
Teofane di Antiochia – ecclesiastico bizantino patriarca di Antiochia

Altro 
 Teofane – personaggio della mitologia greca

Pagine correlate
Teofano